Хоккейный клуб «Холон» («Тартлес» Холон/Бат-Ям) — клуб по хоккею с шайбой из Холона. Основан в 1997 году. Выступала во второй по силе лиге израильского хоккея лиге леумит.

История 

Клуб из Холона начал участвовать в чемпионатах Израиля в 1995 году. Затем в течение нескольких лет не играл. В 2005 году была создана новая команда ХК Бат-Ям II,
костяк которой составили хоккеисты Маккаби Амос Лод, четырёхкратного чемпиона Израиля.
C 2006 по 2010 год команда выступала под названием ХК Мерказ или ХК Ришон ле Цион, а начиная
с сезона 2010/2011 начал играть, как Тартлес Холон/Бат-Ям. С сезона 2012/2013, команда играет в Национальном Дивизионе.
 Bat-Yam II: Alexander Loginov, Avishay Geller, Alexandr Golubovich, Marek Lebedev, Eduard Toker, Evgeni Margoulis, Radek Issakaev, Vitaly Panin, Sergei Ishenko, Vitaly Schwartzman 
В 2018 году клуб прекратил существовать под этим названием. На его базе были созданы два клуба Ниндзяс Холон и Ниндзяс Бат-Ям

Текущий состав 
Верно на 24 апреля 2017

Статистика выступлений команды Тартлес (Turtles) в Чемпионате Израиля 
 ХК Холон  (HC Holon)

 ХК Мерказ  (HC Mercaz)

 Тартлес  (Turtles)

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

 ХК Холон

1996—1998 
 В этот период за победу начислялось 2 очка.

 ХК Мерказ

2005—2008 
 В этот период за победу начислялось 2 очка.
В сезоне 2005/2006 команда выступала под названием ХК Бат-Ям II

2009 
 Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.
 С сезона 2008/2009 за победу начали начислять 3 очка и были упразднены ничейные результаты.

2010—2012 
 В таблице указаны результаты регулярного сезона и финального этапа.
 РС — указано место занятое командой по результатам регулярного сезона.
 ФЭ — указано место занятое командой по результатам финального этапа.
 С сезона 2010/2011 года команда выступает под названием Тартлес Холон/Бат-Ям

2013—2016

2017 
 В таблице указаны результаты регулярного сезона и финального этапа.
 РС — указано место занятое командой по результатам регулярного сезона.
 ФЭ — указано место занятое командой по результатам финального этапа.

См. также

Примечания 

Хоккейные клубы Израиля
Хоккей
Хоккей